Тејбор има више значења:
 Тејбор (Ајова)
 Тејбор (Јужна Дакота)